En biologie, FASTA peut faire référence :
 à la suite de programmes FASTA,
 au format de fichier FASTA.

 En géographie, le mot fasta est compris dans :
 le nom de l'île finlandaise de Fasta Åland,
 la dénomination suédoise de la Finlande continentale (Fasta Finlande).